Накопитель на магнитных дисках (дисковод) может быть: 
 Накопитель на гибких дисках (НГМД, флоппи-драйв)
 Накопитель на жёстких магнитных дисках (НЖМД, жёсткий диск, винчестер)

См. также 
 Накопитель на магнитной ленте
 История информационных технологий